Crazy Stupid Love puede referirse a:
 Crazy Stupid Love, una canción de 2014.
 Crazy, Stupid, Love, una película de 2011.